„Сръбски юг“ може да се отнася за:

 „Сръбски юг“, сръбски вестник, излизал в Скопие в 1914 – 1915 г.;
 „Сръбски юг“, сръбско списание, излизало в Ниш в 2004 – 2006 г.